Gaoping (高平) est une ville de la province du Shanxi en Chine ;
 Le district de Gaoping (高坪) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.
 Le fleuve Gaoping, Taiwan.
 Gaoping, un village de la province de Guizhou.

Homonymie de toponyme